Камке () — немецкая фамилия.

 Камке, Эрих (1890—1961) — немецкий математик.
 Камке, Тобиас (род. 1986) — немецкий теннисист.